Замогильный — украинская фамилия, имеет женскую форму Замогильная. Также топоним.
 Замогильный, Дамьян (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Замогильный, Сергей Ильич (род. 1953) — советский и эстонский футболист.
 Замогильный — остров в Баренцевом море (Мурманская область).